Cette page contient les pages d'homonymie de G20, G-20 ou G.20.

Économie 
 G20, un forum économique regroupant 20 puissances économiques mondiales.

Arts 
 Groupe des XX, un groupe de 20 artistes belges d'avant-garde de la fin du .

Domaine militaire et armes 
 Glock 20, un pistolet semi-automatique ;
 Dorand G.20, un prototype d’hélicoptère militaire français.

Grande distribution 
 Supermarchés G20, une enseigne de distribution alimentaire française, type supérette.

Informatique 
 Bendix G-20, un ordinateur de Bendix Corporation.

Médecine 
 Maladie de Parkinson, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 BMW Série 3 G20, la septième génération de la BMW Série 3 ;
 Chevrolet G20, un modèle de van du constructeur américain Chevrolet ;
 Ginetta G20, un modèle de voiture du constructeur britannique Ginetta Cars ;
 Infiniti G20, un modèle de voiture du constructeur japonais Infiniti ;
 Maxus G20, un modèle de monospace du constructeur chinois Maxus.

Route 
  Route G20, une route du comté de Monterey, en Californie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres